Gironde steht für:

 Gironde (Ästuar), ein Mündungstrichter in Frankreich
 Département Gironde, Département in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Gironde-sur-Dropt, Gemeinde im Département Gironde

Siehe auch: Girondisten, eine Gruppierung von Abgeordneten zur Zeit der Französischen Revolution